Растіслав Станя (;  1980, м. Кошиці, ЧССР) — словацький хокеїст, воротар.
 Марта Станя (; 1913—1972) — латвійська архітекторка, дизайнерка меблів та інтер'єру.